Емилијано Запата Дос има више значења:

 Емилијано Запата Дос (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилијано Запата Дос (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Емилијано Запата Дос (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Емилијано Запата Дос (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику